Hall Peak ist der Name folgender Berge:

 Hall Peak (Alaska), in Alaska, Vereinigte Staaten
 Hall Peak (Washington), im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Hall Peak (Antarktika), im Ellsworthland, Antarktika
 Hall Peak (Kanada), in der Provinz British Columbia, Kanada

Hall Peak steht für:
 Hall Peak (Montana), See in Montana, Vereinigte Staaten